Gandatché steht für:

 Gandatché (Birni N’Gaouré), Weiler in der Gemeinde Birni N’Gaouré in Niger
 Gandatché (Falmey), Weiler in der Gemeinde Falmey in Niger
 Gandatché (Kirtachi), Weiler in der Gemeinde Kirtachi in Niger
 Gandatché (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Gandatché (Ouallam), Weiler in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Gandatché (Say), Weiler in der Gemeinde Say in Niger
 Gandatché (Tanda), Dorf in der Gemeinde Tanda in Niger
 Gandatché (Tillabéri), Stadtviertel von Tillabéri in Niger